Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Ісмаїл Гаспринський

Ву́лиця Ісмаїла Гаспринського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Ісмаїла Гаспринського — вулиця в місті Бахчисарай.
 вулиця Ісмаїла Гаспринського — вулиця в місті Вінниця.
 вулиця Ісмаїла Гаспринського — вулиця в місті Київ.
 вулиця Ісмаїла Гаспринського — вулиця в місті Сімферополь
 вулиця Ісмаїла Гаспринського — вулиця в місті Судак.
 вулиця Ісмаїла Гаспринського — вулиця в місті Херсон.